Кегарчи (вариант Кагерчи, Кигарчи) — упразднённое село в Лакском районе Дагестана. На момент упразднения входило в состав Палисминского сельсовета. В 1944 году все население села переселено в село Новолакское Новолакского района.

Географическое положение 
Село располагалось в 10 км к северо-западу от районного центра — села Кумух на правом берегу реки Чавернех.

История 
До вхождения Дагестана в состав Российской империи селение входило в состав Казикумухского ханства. Затем в составе Палисминского сельского общества Мугарского наибства Казикумухского округа Дагестанской области. В 1895 году селение состояло из 21 хозяйств. По данным на 1926 год село состояло из 22 хозяйств. В административном отношении входило в состав Палисминского сельсовета Лакского района.

В 1944 году, после депортации чеченского населения с Северного Кавказа, все население села (23 хозяйства) были переселены на в село Банай-аул (ныне Новолакское) бывшего Ауховского района.

Постоновлениями ПВС ДАССР от 10.03.1945 года и 08.02.1947 года с. Кичарги ликвидировано в связи с переселением жителей.

Население 

По переписи 1926 года в селе проживало 76 человек (21 мужчина и 55 женщин), из которых: лакцы — 100 %. Кроме того числилось 13 отходников.

Примечания 

Упразднённые населённые пункты Лакского района